Кидановский сельский совет () — название сельских советов на Украине:

 Кидановский сельский совет — Богуславский район, Киевская область. 
 Кидановский сельский совет — Бучачский район, Тернопольская область.